Le pilou-pilou est une cérémonie et une danse traditionnelle kanak.

 Pilou-Pilou est une chanson française créée en 1940 et entonnée par les supporters du Rugby club toulonnais  lors des manifestations sportives.